Драп ():

 Драп ( — сукно) — важка, щільна вовняна тканина.
 Драп — одна з назв дрохви.
 Драп (вульг) — втеча. Драпати — тікати.
 Драпування

Топонім 
Драп — комуна в департаменті Приморські Альпи (Франція).

Багатозначні терміни